Toponímia:
 La Creu de les Llaceres: cim entre els municipis de Cardona (Bages) i de Pinós (Solsonès)
 La Creu de les Llaceres: indret del municipi de Cardona (Bages)
 La Creu de les Llaceres: indret del municipi d'Odèn (Solsonès)
 Rasa de la Creu de les Llaceres: curs fluvial de la comarca del Bages.